

Muziek
 Honey (band), een rockband uit de jaren 90

Albums
 Honey (Sonny James), een album van Sonny James
 Honey (Ohio Players), een album van de Ohio Players
 Honey (Robert Palmer), een album van Robert Palmer
 Honey (Chara), een album van Chara

Nummers
 Honey (Erykah Badu), een nummer van Erykah Badu
 Honey (Bobby Goldsboro), een nummer van Bobby Goldsboro
 Honey (Mariah Carey), een nummer van Mariah Carey
 Honey (Kara), een nummer van Kara
 Honey (L'Arc-en-Ciel), een nummer van L'Arc-en-Ciel
 Honey (Moby), een nummer van Moby
 "Honey, Honey", een nummer van ABBA

Film
 Honey (2003)